Hatful of Hollow — музична збірка англійського рок-гурту The Smiths.

Список композицій

Примітки 

Альбоми The Smiths
Музичні збірки 1984
Альбоми британських виконавців